Il doppio del torneo di tennis Davidoff Swiss Indoors 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Guy Forget e Yannick Noah che hanno battuto in finale Jan Gunnarsson e Tomáš Šmíd 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Yannick Noah (campioni)
 Christo Steyn /  Danie Visser (quarti di finale)

 Jan Gunnarsson /  Tomáš Šmíd (finale)
 Jakob Hlasek /  Pavel Složil (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Davidoff Swiss Indoors 1986